Чемпионат Чехии по футболу 2016/2017 — 24-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, который начался 29 июля 2016 года и завершился 27 мая 2017 года, принимали участие 16 клубов. Чемпионом Чехии в четвёртый раз стала пражская «Славия».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

*- попал как обладатель Кубка Чехии

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Потуровая таблица

Календарь игр

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первой лиги 

2016/2017
Чехия
Спорт в Чехии в 2016 году
Спорт в Чехии в 2017 году